

Codici 
 KPS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kempsey (Nuovo Galles del Sud) (Australia)
 kps – codice ISO 639-3 della lingua tehit

Altro 
 Kps – costante di solubilità